Ашхабад — топоним.

 Ашхабад — столица Туркменистана.
 Ашхабад — старейший парк культуры и отдыха в Ашхабаде. Основан в 1887 году.
 Ашхабад — футбольный клуб из Ашхабада. Основан в 2006 году.
 Ашхабад — городской туркменский телеканал. Начал вещание 2011 году.
 Ашхабад — туркменский музыкальный коллектив.
 Ашхабад — парк в Ташкенте, открыт в 2018 году.

Строения 
 Ашхабад — многофунцкциональный стадион в Ашхабаде. Открыт в 2011 году.
 Ашхабад — международный аэропорт города Ашхабада.
 Ашхабад — Туркменбаши — строящаяся платная скоростная автомагистраль между Ашхабадом и Туркменбаши.

Гостиницы 
 Ашхабад — гостиница в Ашхабаде.

Кинотеатры 
 Ашхабад — кинотеатр в Ашхабаде. Открыт в 2011 году.
 Ашхабад — кинотеатр в Москве. Открыт в 1973 году.